Магдали́на Петро́вна Покро́вская (1901—1980) — советский бактериолог. Доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР (1970). Создатель первой в мире эффективной противочумной вакцины (1934).

Биография 
Родилась в Саратовской губернии. Село Киселёвка, Петровского уезда.

Родители. Мать: Благовидова Анна Васильевна, русская. Умерла 17.08.1954. Отец: Покровский Петр Петрович, русский, священнослужитель. Умер в 1926 году.

Окончила Саратовский медицинский институт. В 1934—1952 годах работала на Ставропольской противочумной станции, руководила лабораторией микробиологии. С реорганизацией станции в Научно-исследовательский противочумный институт Кавказа и Закавказья в 1952—1953 годах занимала должность заместителя директора по научной работе. Опубликовала ряд работ по туляремии, в том числе инструкцию по диагностике заболевания у людей и животных (1940, ряд переизданий).

Во время Великой Отечественной войны занималась вопросами военной медицины, написала пособие для врачей «Цитология раневого экссудата как показатель процесса заживления раны» (1942, в соавторстве с М. С. Макаровым), занималась также исследованием возможностей дезинфекции ран с использованием бактериофагов. В 1942 году непосредственно перед сдачей Ставрополя фашистским войскам вернулась в него для эвакуации материалов, связанных с разработкой противотуляремийной вакцины.

Особое внимание в своей научной деятельности уделяла созданию вакцин. В 1936 году широкое внимание советской печати привлекли опыты Покровской по созданию противочумной вакцины, в ходе которых она проводила рискованные испытания этой вакцины на себе; эта история легла в основу пьесы Петра Жаткина и Германа Вечоры «Сильнее смерти», поставленной в 1939 году Камерным театром с Алисой Коонен в роли Марины Страховой, прототипом которой стала Покровская.

Умерла в Москве, похоронена на Даниловском кладбище в Ставрополе.

Жена паразитолога И. Г. Иоффе (Иоффа).

Награды 
Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

См. также 
 Противочумная служба России

Примечания

Литература 
 Александр Шаров. Против смерти. — Минск: Госиздат БССР, 1962. — С. 189-200, 208—213.
 Журнал «Пионер», 1936, № 6, с. 106—107.

Видео 

 Документальный фильм «Доктор Макаров» по материалам круглого стола к 115-летию со дня рождения профессора М.С. Макарова 

Бактериологи СССР
Бактериологи России
Чумологи
Выпускники Саратовского медицинского университета
Доктора медицинских наук